Ovilex Software est un studio de jeux roumain indépendant qui développe des jeux pour les appareils mobiles, principalement les téléphones mobiles et les tablettes. Le studio a été fondé en 2011.

Elle utilise le moteur Unity 3D et développe des jeux pour les plateformes iOS, Android, Switch, et plus récemment pour Microsoft Windows.

Description 
La société est basée à Cluj-Napoca, elle est spécialisée dans les jeux de simulation free-to-play et est une des plus populaires dans le segment mobile, comptabilisant un total de plus de 100 millions de téléchargements pour l'ensemble de ses jeux.

Jeux vidéos développés 

 Train Driver 15
 Taxi Sim 2016
 Driving School 2016
 Coach Bus Simulator
 Extreme Trucks Simulator
 Drag Sim 2018
 Bus Simulator 17
 Farmer Sim 2018
 Euro Truck Driver 2018
 Ship Sim 2019
 Driving School Classics
 Flight Sim 2018
 Driving School 2017
 Euro Truck Driver – Evolution
 Taxi Sim 2020
 Real Driving Sim
 Bus Simulator Original
 Driving School Sim
 Truck Simulator USA - Evolution
 Police Sim 2022
 Bus Driving Sim 23

Notes et références

Lien externe 
 

Entreprise de jeux mobiles
Entreprise de jeux vidéo ayant son siège en Roumanie
Éditeur de jeux vidéo
Développeur de jeux vidéo
Entreprise fondée en 2011